Christopher Long – calciatore inglese
 Christopher Long – regista statunitense